Zamieszki w 1943 – zamieszki, jakie toczyły się w Los Angeles w dniach 3-8 czerwca 1943 roku między stacjonującymi w tym mieście amerykańskimi żołnierzami, a mieszkającą w nim młodzieżą wywodzącą się z mniejszości meksykańskiej
 Zamieszki w 1965 – zamieszki, jakie toczyły się w dniach 11-16 sierpnia 1965 roku w jednej z dzielnic Los Angeles - Watts między czarnoskórymi mieszkańcami, a policją w następstwie zatrzymania przez policję Afroamerykanki za lekkomyślną jazdę samochodem
 Zamieszki w 1992 – zamieszki, jakie toczyły się w Los Angeles w dniach 29 kwietnia-4 maja 1992 roku między czarnoskórymi mieszkańcami, a policją w następstwie pobicia przez białych policjantów czarnoskórego taksówkarza